Les Femmes d'abord est un film de Raoul André sorti en 1963, avec Eddie Constantine
 Les Femmes d'abord est un téléfilm de Peter Kassovitz réalisé en 2004, avec Bernard Le Coq, Élodie Navarre et Clémentine Célarié